L'expression rivière Rocheuse peut se référer à:

Toponymes 

Rivière Rocheuse (Grande rivière Noire), un affluent de la Grande rivière Noire (fleuve Saint-Jean), traversant Saint-Marcel (Québec) et de Saint-Adalbert, dans L'Islet (municipalité régionale de comté), dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.
Rivière Rocheuse (lac Morin), un affluent de la rive est du lac Morin (Kamouraska), coulant dans la municipalité de Pohénégamook, la Réserve de Parke et le territoire non organisé de Picard, dans la MRC de Témiscouata, au Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.
Rivière Rocheuse (rivière Portneuf), un affluent de la rive Nord de la rivière Portneuf (Côte-Nord), coulant dans territoire non organisé de Lac-au-Brochet, dans la MRC La Haute-Côte-Nord, sur la Côte-Nord, au Québec, au Canada.
Rivière Rocheuse (rivière du Malin), affluent de la rivière Jacques-Cartier, Lac-Jacques-Cartier, MRC La Côte-de-Beaupré, dans la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.